Charge steht für:

 eine Produktionseinheit, siehe Los (Produktion)
 Charge (Einheit), historische Masseneinheit
 ein Maß für Öl, siehe Ölmaß #Charge
 Dienstgrad im Militär
 Rollenfach, siehe Fach (Schauspielkunst)
 Charge (Studentenverbindung), Führungsamt in Studentenverbindungen
 eine Dienstgradgruppe des österreichischen Bundesheers, entspricht den Mannschaften ohne den niedrigsten Dienstgrad Rekrut, siehe Dienstgrade des österreichischen Bundesheeres

Chargé steht für:
 Chargé, französische Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Chargé d’affaires, siehe Geschäftsträger

CHARGE steht als Abkürzung für:
 CHARGE-Syndrom, ein Gendefekt

Siehe auch:
 Charg
 Charga
 Scharge

Abkürzung